Данюшин, Игорь Михайлович (1943—2019) — советский и  российский актёр театра, заслуженный артист России (1995).
 Данюшин, Николай Алексеевич (1919—1992) — Герой Советского Союза.